Pdarevo (bulgariska: Пъдарево) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Kotel och regionen Sliven, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Omgivningarna runt Pdarevo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Pdarevo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Sliven (region)
Kontrollbehov inkommande wikilänkar